Лаку Сарат има више значења:

 Лаку Сарат (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Лаку Сарат (Браила), насеље у округу Браила у Румунији